Bodensee (pol. Jezioro Bodeńskie) – jezioro w Austrii, Niemczech i Szwajcarii

Niemcy:
 Bodensee – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Bodensee – powiat w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia

Inne:
 Bodensee – szlak rowerowy

Zobacz też:
 Bodensee-Oberschwaben
 Hochrhein-Bodensee